14. Infanterie-Division (Wehrmacht)
14. Infanterie-Division (Imperiale e regio Esercito)